Jim Taylor peut désigner :
 Jim Taylor (1935-2018), joueur américain de football américain
 Jim Taylor (1963-), scénariste américain
 Jim Taylor (1917-2001), footballeur anglais